GKN est un sigle qui peut désigner :
 GKN (où GKN signifie Guest, Keen and Nettlefolds), un fabricant de composants automobiles et aéronautiques britannique ;
 Gereformeerde kerken in Nederland (en français, Églises reréformées des Pays-Bas), des églises issues de scissions survenues au sein de l’Église réformée néerlandaise au cours du xixe siècle.

GKN est un code qui peut désigner :
 , un aéroport d'État de l'État américain de l'Alaska, selon le cade AITA des aéroports.

gkn est un sigle qui peut désigner :
 gokana, une langue de la famille des langues nigéro-congolaises.

Code IATA des aéroports